Johann Mögling ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Friedrich Mögling (1774–1830), württembergischer Oberamtmann
 Johann David Mögling (Mediziner) (ca. 1584–1634), deutscher Stadtarzt in Heilbronn
 Johann David Mögling (1650–1695), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Friedrich Mögling (1690–1766), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Ludwig Mögling (1585–1625), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johann Burckhardt Mögling (1657–1725), deutscher Mediziner